EPM is een continentale wielerploeg uit Colombia. De ploeg werd opgericht in 2007 en neemt deel aan de UCI America Tour. De bekendste renner uit de ploeg is Santiago Botero, die door zijn vorige ploeg Phonak Hearing Systems op non-actief werd gesteld, nadat zijn naam was opgedoken in de dopingzaak Operación Puerto.

Bekende (oud-)renners 
  Giovanny Báez (2007-heden)
  Santiago Botero (2007)
  Jaime Alberto Castañeda (2008-2011, 2013)
  Javier González (2010-2011)
  Iván Parra (2011)
  Walter Pedraza (2011-2013)
  Óscar Sevilla (2013-2016)

Seizoen 2014

Transfers

Seizoen 2013

Overwinningen in de America Tour

Renners

Externe link 
 Officiële website (Spaans)

Colombiaanse wielerploeg